Huaihe steht für:

 die falsche Transkription des Namens eines großen chinesischen Flusses, siehe Huai He;
 die Großgemeinde Huaihe (淮河镇) im Kreis Sui der Stadt Suizhou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huaihe (Sui);
 das Straßenviertel Huaihe (淮河街道) im Kreis Xi der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Huaihe (Xi).